Andrea Monti (1955) – giornalista italiano
Andrea Monti (1967) – giurista ed editore italiano